Твинде́к () — междупалубное пространство внутри корпуса грузового судна (сухогруза, а для балкеров, танкеров, газовозов, контейнеровозов, цементовозов,  и прочих торговых судов это неприемлемо) между двумя палубами или между палубой и платформой. При наличии трёх палуб различают верхний и нижний твиндеки, при большем количестве палуб — верхний твиндек, второй твиндек, третий твиндек и далее, сверху вниз. Твиндек служит для размещения грузов или пассажиров и экипажа.

Иногда твиндеком называют грузовое или производственное помещение на судне, расположенное между двумя палубами и предназначенное для определённых целей, — например, рефрижераторный твиндек.

Грузовые суда, имеющие твиндеки в грузовых помещениях (трюмах), стали называть твиндечными судами. Моряки и все причастные к торговому флоту используют жаргонизм «твиндекер» от английского названия твиндечных судов «tweendecker», что означает двухпалубное судно или судно твиндечного типа.

Источники 

 
 
 Морской Энциклопедический Словарь, Л-д, «Судостроение», 1991, ISBN 5-7355-0280-8
 Твиндек. // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.

Морские термины
Детали кораблей